Сибецу:
 Сибецу (уезд) — уезд округа Немуро губернаторства Хоккайдо, Япония.
 Сибецу (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сибецу округа Немуро губернаторства Хоккайдо.